HMS Abdiel bylo jméno použité pro vícero lodí anglického či britského Královského námořnictva:
 HMS Abdiel (1915) – torpédoborec třídy Marksman, spuštěna 1915, prodána k sešrotování 1936
 HMS Abdiel (M39) – minonoska stejnojmenné třídy, spuštěna 1940, potopena na mině 1943
 HMS Abdiel (N21) – cvičná minonoska, spuštěna 1967, vyřazena 1988